Debbie Watson kan syfta på:

Debbie Watson (skådespelare)
Debbie Watson (vattenpolospelare)